Ponzio steht für:

 die italienische Form des Namens Pontius

 Ernesto Ponzio (1885–1934), argentinischer Tangokomponist und Geiger
 Mario Ponzio (1885–1956), italienischer Radiologe und Professor
 Melissa Ponzio (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Nick Ponzio (* 1995), italienisch-US-amerikanischer Leichtathlet